Комендант — прізвище.
 Комендант Григорій Іванович (1946) — голова Всеукраїнського союзу євангельських християн-баптистів, президент Українського Біблійного Товариства
 Комендант Павло Іванович (1892 — 1960) — український видавець, прозаїк
 Комендант Петро Васильович (1932) — молдавський, радянський і російський дипломат

Українські прізвища